Die Volleyball-Europameisterschaft der Frauen 1967 fand vom 26. Oktober bis 8. November in der Türkei statt. Die Anzahl der Teilnehmer stieg auf fünfzehn; dazu gehörten auch die bundesdeutsche Auswahl und die DDR. Die Spiele wurden in Izmir, Ankara, Istanbul und Adana ausgetragen. Die Sowjetunion gewann zum sechsten Mal den Titel.

Modus 
Die fünfzehn Teilnehmer wurden in der Vorrunde in drei Vierer- und eine Dreiergruppe aufgeteilt. Die Gruppensieger und Gruppenzweiten wurden in der Finalrunde zu einer Gruppe zusammengefasst. Im Modus „jeder gegen jeden“ ermittelten sie den Turniersieger. Die restlichen Mannschaften spielten um die Ränge neun bis fünfzehn. Ergebnisse von Mannschaften, die bereits in der Vorrunde aufeinandertrafen, wurden in die Finalrunde übernommen.

Spielplan

Vorrunde

Finalrunde

Endstand

Weblinks 

 Informationen der CEV (englisch)
 Ergebnisse bei Todor66 (englisch)

1967
Volleyballveranstaltung 1967
Volleyball (Türkei)
Sportveranstaltung in Adana
Sportveranstaltung in Ankara
Sportveranstaltung in Istanbul
Sportveranstaltung in Izmir